Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale John McEnroe e Peter Rennert 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Mike Smith (primo turno)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (primo turno)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Victor Amaya /  Steve Denton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1981